Le tournoi de tennis de Zurich est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1986 se dispute du 6 au .

Steffi Graf remporte le simple dames. En finale, elle bat Helena Suková, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Steffi Graf et Gabriela Sabatini.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Zurich
 Saison 1986 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 1986
Zurich
Sport en Suisse en 1986
Tennis en octobre 1986